Чемпионат Уругвая по футболу 2011/2012 — официально 108-й (CVIII Campeonato Uruguayo), де-факто 112-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 13 августа 2011 по июнь 2012 года. Чемпионский титул разыграют в решающих матчах победители двух стадий турнира, Апертуры и Клаусуры, «Насьональ» и «Дефенсор Спортинг» соответственно.

Официальное название чемпионата —  — было дано в честь сборной Уругвая, ставшей победителем Кубка Америки 2011 года.

Состав высшего дивизиона в сезоне 2011/12 

 Белья Виста
 Данубио
 Дефенсор Спортинг
 Ливерпуль М
 Монтевидео Уондерерс
  Насьональ
 Пеньяроль
 Рампла Хуниорс
 Расинг М
 Рентистас
 Ривер Плейт М
 Серрито
 Серро
 Серро-Ларго (Мело)
 Феникс М
 Эль Танке Сислей

Только «Серро-Ларго» не представляет Монтевидео в первенстве 2011/12.

Апертура 
Первая стадия чемпионата, Апертура, прошла с 13 августа по 5 декабря 2011 года. Турнир был назван  в честь Хуана Хосе Тудури, президента «Ривер Плейта», скоропостижно скончавшегося от сердечного приступа 4 июля. Победителем стал «Насьональ».

Лучшие бомбардиры

Клаусура 

Лучшие бомбардиры

Плей-офф за чемпионство 
В случае победы «Дефенсора», «Насьональ» мог сыграть ещё один матч на правах команды, набравшей наибольшее количество очков за сезон. Однако «Насьональ» выиграл и дополнительный матч не потребовался.

Суммарная таблица (квалификация в международные турниры)

Таблица вылета 
Три команды-неудачницы определяются по суммарному количеству очков, набранных за последние два сезона. Очки команд-новичков сезона 2011/12 умножаются на 2.

Вместо вылетевших команд в следующем сезоне будут играть чемпион и вице—чемпион Второго дивизиона «Сентраль Эспаньол» и «Хувентуд Лас-Пьедрас». Третья команда будет выявлена в финале плей-офф, который 23 и 30 июня разыграют «Прогресо» и «Уракан».

Лучшие бомбардиры сезона

Примечания

Ссылки 
 Апертура 2011
 Клаусура 2012
 Стыковые матчи за чемпионский титул

2011/2012
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2011 году
Спорт в Уругвае в 2012 году
Футбол в Южной Америке в 2011 году
Футбол в Южной Америке в 2012 году